Суперкубок Монголії з футболу 2021  — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 березня 2022 року між чемпіоном Монголії клубом Атлетік 220 та віце-чемпіоном Монголії клубом Дерен.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на rsssf
 Матч на сайті Монгольської футбольної федерації
 Матч на mongolianfootball

2021
Монголія
Березень 2022
2022 у монгольському спорті